27 де Фебреро има више значења:

 27 де Фебреро (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 27 де Фебреро, Локатариос дел Меркадо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику